Koschorrek ist der Familienname folgender Personen:

 Günter K. Koschorrek (* 1923), deutscher Soldat und Autor
 Rolf Koschorrek (1956–2020), deutscher Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Koschorreck